Шихалиев — фамилия. Известные носители:
 Шихалиев, Махмуд Магомедович (1829 / 1835 — ≈1930) — российский военный деятель.
 Шихалиев, Октай Юсиф оглы (1931—2012) — азербайджанский художник.
 Шихалиев, Солтан Гумбат оглы (1904—1972) — советский азербайджанский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шихалиев, Талят Агалар оглы (1928—1987) — азербайджанский художник.
 Шихалиев, Шакир Рамиз оглы (род. 1990) — азербайджанский гимнаст.